Dios muerto puede hacer referencia a:
Un dios considerado muerto por los que no creen en él, un ídolo o un dios falso, por contraposición a un Dios verdadero o Dios vivo (se utiliza, como signo de reverencia, la mayúscula en este caso y la minúscula en aquel).
Un dios que, para los que creen en él, incluye entre sus propiedades la muerte, y en su caso, la resurrección:
Osiris, en la religión egipcia.
La segunda persona de la Santísima Trinidad, en la religión cristiana; o sea, Jesucristo.
Muerte de Cristo
El concepto filosófico de la Muerte de Dios.
Un dios de la muerte o personificación de la muerte:
Shiva, en la India.
Tánatos, en la Antigua Grecia.
Mors, en la Antigua Roma.